Birdy puede referirse a:

Jasmine van den Bogaerde, cantante y compositora inglesa.
Birdy, primer álbum de la anterior.
Birdy, película de 1984.
Birdy the Migthy, manga japonés conocido también como Tetsuwan Birdy.